ЗИП  — аббревиатура, которая может означать:

 ЗИП — сокращение от «запасные части, инструменты и принадлежности», использующееся в эксплуатационной документации на любую технику согласно ГОСТ 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». Также имеет расшифровку «запасные изделия прилагаемые».
 «ЗИП» — Краснодарский завод измерительных приборов.
 «ЗИП» — платформа Северо-Кавказской железной дороги.
 «ЗИП» — компания, производитель лакокрасочной продукции (г. Каменское, Украина).
 «ЗИП» — краснодарская художественная группа.
 «ЗИП» — Забайкальский институт предпринимательства.
 ЗИП — Завод измерительных приборов «Энергомера» (г. Невинномысск, Россия)
 ЗИП — Знак индивидуального проектирования (касательно ремонтных и строительных работ)

См. также 
 Zip (значения)